Laamanen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laamanen (sjö), Kajanaland, 
 Laamanen (ö), Norra Savolax, Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar